Csehország
 Lysá nad Labem, település a Nymburki járásban
 Lysá, Horní Krupá településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Lysá, Votice településrésze a Benešovi járásban
 Stará Lysá, település a Nymburki járásban
 Szlovákia
 Fehérhalom (1899-ig Lissza, szlovákul Lysá pod Makytou), község a Trencséni kerület Puhói járásában
 Tarhegy (szlovákul Lysá nad Dunajcom), Szepesófalu településrésze az Eperjesi kerület Késmárki járásában